Alfons I kan syfta på:

Alfons I av Asturien (739–757)
Alfons I av Kastilien (1040–1109)
Alfons I av Portugal (1094–1195)
Alfons I av Aragonien (1104–1134)
Alfons I av Neapel (1396-1458)
Alfons I d’Este (1476-1534)